Малю́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Малюк, Виктор Иванович (1961—2004) — российский убийца.
 Малюк, Иван Карпович (1920—1956) — полный кавалер ордена Славы.
 Малюк, Николай Мефодьевич (1928—2007) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.
 Малюк, Василий Васильевич (род. 1983) — украинский политик.

См. также 
 Малюков